Чемпионат Москвы по футболу 1922 (осень) стал ХIХ (и последним) первенством, организованным Московской футбольной лигой (МФЛ).

Турнир главных команд (Класс «А») носил название Кубок Фульда.

Чемпионом в седьмой раз стал клуб «Замоскворецкий» КС.

Организация и проведение турнира 

Состав участников класса «А» вновь, как и в предыдущем турнире, включал шесть участников. Место выбывшего в прошлом сезоне клуба  занял перешедший из класса «Б» клуб «Рогожско-Симоновский» КС.

Каждый из них мог выставить с этого сезона по пять команд (всего 30 команд), участвовавших в розыгрыше традиционных кубков (Фульда, Вашке и Миндера).

В классе «Б» выступали 8 клубов четырьмя командами, выставившие восемь I, по семь II и III, и шесть IV команд (всего 28 команд). Они разыграли кубок Мусси и прочие соревнования своего класса.

По итогам первенства предусматривалась ротация клубов между классами «А» и «Б» с проведением матча между неудачником класса «А» и победителем класса «Б».

В классе «В» выступали 16 клубов двумя командами, разбитые на четыре группы по 4 команды (всего 32 команды). 

Таким образом, всего на одиннадцати соревновательных уровнях приняли участие 90 команд, представлявшие 30 клубов.

На высшем уровне (I команды класса «А») участвовали 6 команд

 КФ «Сокольники»
 «Замоскворецкий» КС
 СК «Замоскворечье»
 ОЛЛС
 «Рогожско-Симоновский» КС
 «Физическое воспитание»

Ход турнира (I команды класса «А») 
Турнир стартовал 30 июля и проводился в два круга.

Такое сравнительно раннее начало осеннего турнира было связано с планируемым в сентябре Всероссийским первенством по легкой атлетике (в программе которого предполагался и футбольный турнир, названный позднее Чемпионатом РСФСР 1922 года), а также рядом междугородних и международных матчей. Тем не менее, МФЛ планировала завершить чемпионат к 1 октября.

Первый круг был сыгран в три недели (к 20 августа). По его результатам ожидаемо лидировали СК «Замоскворечье» и  «Замоскворецкий» КС, прошедшие эту дистанцию без поражений. Неожиданностью стало очень слабое выступление весеннего чемпиона — ОЛЛС, с разгромным счетом проигравшего всем лидерам. Второй круг начался только 27 сентября — существенно позднее предполагаемого времени, когда уже начали ухудшаться погодные условия (турнир завершался, когда уже выпал снег). Вдобавок различные советские организации (Всевобуч, РКСМ,  и другие) начали буквально третировать «буржуазные» клубы и МФЛ, проводя проверки и так называемые «перерегистрации», а также внезапно без каких-либо предупреждений и законных оснований отчуждать помещения и спортивные площадки, что явилось причиной срыва ряда матчей (в знак протеста МФЛ 15 октября временно приостановила розыгрыш).

В довершение всех трудностей, некоторые особенно упорно проходившие матчи чемпионата сопровождались вспышками грубости со стороны футболистов: имели место даже драки на поле. На одну из них в начале турнира МФЛ не отреагировала должным образом, фактически простив ее зачинщика, игрока СКЗ и сборной Москвы В. Лапшина; когда же в 7 туре после стычки еще двух известных футболистов — Вс. Кузнецова (СК «Замоскворечье») и Н. Троицкого (КФ «Сокольники») — матч между этими командами был сорван, вмешался  и потребовал от МФЛ исключить команды из турнира. В результате чемпионат остался без двух фаворитов и практически лишился зрительского интереса — сразу после принятия этого решения «Замоскворецкий» КС стал чемпионом и, сыграв вничью с ОЛЛС в последнем туре (состоящего из одного матча), позволил последнему занять второе место по соотношению мячей.

Это был последний чемпионат Москвы, проведенный Московской футбольной лигой. Практически сразу же после окончания первенства комитет МФЛ, понимая, что дни ее существования в новом государстве сочтены, обратился с открытым письмом в советские организации, в первую очередь, в , с просьбой не ликвидировать футбольные клубы немедленно, а дать время их членам и персоналу на реструктуризацию в новых условиях с целью сохранения достигнутого уровня организации футбольного хозяйства. К этой просьбе новое спортивное руководство столицы отнеслось благосклонно, в результате большинство футбольных коллективов (вместе с материально-технической базой) обрели новых владельцев, а некоторые клубы даже сумели сохраниться в новых условиях, практически всего лишь сменив названия.

Турнирная таблица

Матчи

Низшие уровни 

 Младшие команды класса «А»
 II команды (кубок Вашке): победитель — «Замоскворецкий» КС - II
 III команды (кубок Миндера): «Замоскворецкий» КС - III
 IV команды: «Замоскворецкий» КС - IV
 V команды: СК «Замоскворечье» - V
 I команды класса «Б» (кубок Мусси): победитель — МКС (другие участники: 2. КС «Орехово», «Сокольнический» КЛ, , , «Унион», , )
 Матч за право участия в классе «А»: МКС 3:2 «Рогожско-Симоновский» КС
 I команды класса «В»  
 Группа 1: победитель —  (другие участники: , , )
 Группа 2:  (другие участники: , , )
 Группа 3:  (другие участники: , «Казанка», «Измайловский» КС)
 Группа 4: МКЛ (другие участники: «Симоновский» КС, ФКЛ, «Клинич»)

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 cska-games.ru
 Материалы периодики 1922 года (в изложении): «Известия спорта», «Известия»
 «Всевобуч и спорт» 1922 № 24

Футбольные соревнования в Москве
1922 год в футболе
1922 год в России